Carl Pedersen, calciatore norvegese
Carl Pedersen, canottiere danese
Carl Pedersen, ginnasta danese